sterowanie wielokrotne
 sterowanie bezpośrednie
 sterowanie optymalne
 sterowanie adaptacyjne
 sterowanie predykcyjne
 sterowanie stochastyczne
 sterowanie analogowe
 sterowanie cyfrowe
 sterowanie numeryczne
 sterowanie ślizgowe
 sterowanie odporne
 sterowanie okresowe
 sterowanie ogólne
 sterowanie powtarzalne
 sterowanie wsadowe
 sterowanie skalarne
 sterowanie ruchem kolejowym
 sterowanie jakością
 sterowanie inflacją